La Ligue 1 2020-2021 è stata l'83ª edizione della massima serie del campionato francese di calcio, iniziata il 21 agosto 2020 e concludersi il 23 maggio 2021. Il  ha conquistato il titolo per la quarta volta nella sua storia.

Stagione

Novità 
A sostituire le retrocesse  e  sono le neopromosse  e .

Formula 
Le venti squadre partecipanti si sfidano in un torneo organizzato in partite di andata e ritorno per un totale di 38 incontri per ogni squadra. A ogni partita sono assegnati 3 punti alla squadra vincitrice e 0 punti alla squadra sconfitta, 1 punto a ciascuna squadra in caso di pareggio.

Le squadre qualificate alle coppe europee sono sei. Le prime tre squadre in classifica sono ammesse alla UEFA Champions League 2021-2022, con le prime due qualificate alla fase a gironi e la terza al terzo turno preliminare (percorso piazzate). La quarta classificata e la vincitrice della Coupe de France 2020-2021 si qualificano alla fase a gironi di UEFA Europa League 2021-2022, mentre la quinta classificata è ammessa ai play off della UEFA Europa Conference League 2021-2022. Qualora la vincitrice della Coupe de France sia già ammessa alla Champions League, il posto europeo della coppa viene attribuito alla quinta classificata in campionato e con il sesto posto che si qualifica per l'Europa Conference League.

Le ultime due squadre in classifica sono retrocesse in Ligue 2 (seconda serie del campionato francese). La terzultima classificata disputa invece uno spareggio contro la vincitrice dei play-off di Ligue 2 per stabilire chi giocherà nella massima divisione la stagione successiva.

Calciomercato

Sessione estiva 

L'interruzione anticipata del campionato precedente, a causa della pandemia di COVID-19, determina un prolungamento dell'ordinaria sessione estiva di calciomercato, il cui termine è fissato al 5 ottobre. I tricampioni in carica del Paris Saint-Germain, reduci dalla sconfitta in finale di Champions League contro il , ingaggiano due nuovi centrocampisti (il portoghese Danilo Pereira dal  e il brasiliano Rafinha a parametro zero), oltre agli italiani Florenzi dalla  e Kean dall'. L' rinforza la difesa, acquistando Álvaro dal , l'argentino Balerdi dal  e il giapponese Nagatomo in scadenza con il .

L', rimasto escluso dalle competizioni europee, concentra i propri investimenti sulla conferma del gruppo che è stato comunque capace di arrivare in semifinale di Champions League. I volti nuovi sono il terzino della  De Sciglio e il centrocampista brasiliano del  Paquetá. Il  mette a disposizione del nuovo allenatore Niko Kovač il difensore centrale dello Stade Reims Axel Disasi, il terzino brasiliano dell' Caio Henrique e l'attaccante tedesco del  Volland.

Sessione invernale 
Nella sessione invernale a far segnare il colpo più importante è l', che acquista il centravanti polacco Arkadiusz Milik dal . Il club marsigliese si rinforza anche con gli arrivi di Lirola dalla  e di Ntcham dal , ma fa partire Sanson, che si trasferisce all'. Il  accoglie Saliba dall' e Jean-Clair Todibo dal . L' prende Slimani dal , mentre il  si rafforza con Diatta.

Avvenimenti

Girone di andata 
L'avvio di campionato è contrassegnato dalla partenza lenta del , grande favorito per la vittoria finale, che perde due volte nelle prime tre partite. I parigini, tuttavia, sono capaci di infilare una striscia di otto vittorie consecutive e alla 9ª giornata raggiungono la vetta solitaria della classifica. Il campionato si dimostra equilibrato, e alla 14ª giornata l'Olympique Lione batte il Paris Saint-Germain nello scontro diretto per 1-0. Alla 17ª è proprio la squadra di Rudi Garcia a prendersi la testa della classifica, conservandola anche nelle successive due gare e chiudendo in testa il girone d'andata. Alle sue spalle ci sono il Paris Saint-Germain, che a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare esonera Thomas Tuchel e si affida a Mauricio Pochettino, e il , vera rivelazione della stagione. In lotta per i piazzamenti europei ci sono  e , mentre chiudono la classifica ,  e .

Girone di ritorno 
La seconda parte di campionato conferma l'equilibrio nelle posizioni di vertice. Alla 22ª giornata, complice anche la sconfitta inattesa del Paris Saint-Germain casa del Lorient, il Lilla sale da solo in testa alla classifica. La squadra di Christophe Galtier continua ad ottenere ottimi risultati e conserva la vetta solitaria fino alla 29ª giornata: alla 30ª, infatti, perde col Nîmes e viene agganciata proprio dai parigini, che vincono in casa dell'Olympique Lione per 4-2. Alla 31ª giornata è in programma proprio lo scontro diretto tra Les Parisiens e Les Dogues, vinto da quest'ultimi per 1-0 in casa dei rivali. Il Lilla si riprende quindi la testa della classifica, mantenendola fino al termine del campionato, nonostante il ritorno del Paris Saint-Germain con sei vittorie nelle ultime sette giornate. Al terzo posto si classifica il , che approfitta del rallentamento dell'Olympique Lione per strappargli l'ultimo posto Champions. Ad accompagnare in Europa League la squadra di Garcia è l', mentre il  si qualifica alla neonata Conference League. A retrocedere sono Digione e Nîmes, mentre il  si salva nello spareggio interdivisionale con il .

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti 
Il Monaco affida la propria panchina all'ex allenatore croato del  Niko Kovač. Il Bordeaux sostituisce Paulo Sousa con Jean-Louis Gasset. Il  ingaggia Jérôme Arpinon. A stagione in corso, si verificano vari cambiamenti tecnici tra cui il clamoroso esonero di Thomas Tuchel da parte del  nonostante la vittoria casalinga per 4-0 ottenuta nell'ultimo match dell'anno contro lo . Viene cambiata anche la guida tecnica del  che a causa degli scarsi risultati ottenuti tra Campionato ed Europa League, passa da Patrick Vieira al suo vice, il rumeno Adrian Ursea. Il  e il  affidano le proprie panchine rispettivamente a David Linarès e Frédéric Antonetti in sostituzione di Stéphane Jobard e Vincent Hognon. Da segnalare inoltre con grande scalpore, il ritorno in panchina dopo 10 anni di inattività dell'ex CT della nazionale francese Raymond Domenech, al quale viene affidata la conduzione tecnica del  sostituendo Patrick Collot, che a sua volta aveva sostituito ad interim l'esonerato Christian Gourcuff.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Francia e ammessa alla Fase a gironi della  UEFA Champions League 2021-2022.
      Ammessa alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2021-2022.
      Ammessa al terzo turno di qualificazione (percorso piazzate) della UEFA Champions League 2021-2022.
      Ammessa alla Fase a gironi della UEFA Europa League 2021-2022.
      Ammessa agli spareggi della UEFA Europa Conference League 2021-2022
 Ammessa allo Spareggio promozione-retrocessione contro la vincitrice dei play-off di Ligue 2 2020-2021.
      Retrocesse in Ligue 2 2021-2022.

La terza classificata sarà ammessa di diritto alla fase a gironi della UEFA Champions League 2021-2022 se la vincitrice della UEFA Europa League 2020-2021 è già qualificata alla fase a gironi della UEFA Champions League 2021-2022 tramite il campionato.

Note:
 Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.

 In caso di parità di punti, la graduatoria dei club ex aequo, viene determinata secondo i seguenti criteri:

 * Differenza reti generale
 * Classifica avulsa
 * Punti conquistati negli scontri diretti
 * Differenza reti negli scontri diretti
 * Reti totali realizzate negli scontri diretti
 * Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti
 * Reti realizzate in generale
 * Reti realizzate in trasferta in generale
 * Maggior numero di reti realizzate in una partita di campionato
 * Miglior piazzamento nel Classement du fair-play (un punto per calciatore ammonito; tre punti per calciatore espulso).

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone di andata

Girone di ritorno

Spareggi

Play-off 
La 18ª classificata affronterà la vincente dei play-off di Ligue 2.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Paris Saint-Germain (26)
 Minor numero di sconfitte: Lilla (3)
 Migliore attacco: Paris Saint-Germain (86 gol fatti) 
 Miglior difesa: Lilla (23 gol subiti) 
 Miglior differenza reti: Paris Saint-Germain (+58)
 Maggior numero di pareggi: Stade Reims (15)
 Minor numero di pareggi: Paris-Saint Germain (4)
 Maggior numero di sconfitte: Digione (25)
 Minor numero di vittorie: Digione (4)
 Peggiore attacco: Digione (25 gol fatti)
 Peggior difesa: Digione (73 gol subiti) 
 Peggior differenza reti: Digione (-48)
 Miglior serie positiva: Olympique Lione (16, 4ª-19ª giornata)
 Peggior serie negativa: Digione (11, 22ª-32ª giornata)

Partite
 Partita con più gol: Lens-Stade Reims 4-4 (8, 10ª giornata): 
 Maggiore scarto di gol (5): PSG-Angers 6-1 (6ª giornata) 
 Maggior numero di reti in una giornata: 40 (10ª giornata) 
 Maggior numero di espulsioni (5): PSG-Olympique Marsiglia 0-1 (3ª giornata) e Monaco-Olympique Lione 2-3 (35ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori

Arbitri 

 Karim Abed (8)
 Benoît Bastien (11)
 Florent Batta (9)
 Hakim Ben El Hadj (9)
 Jérôme Brisard (10)
 Ruddy Buquet (8)
 Bastien Dechepy (7)
 Willy Delajod (10)
 Amaury Delerue (10)
 Stéphanie Frappart (10)
 Antony Gautier (11)
 Johan Hamel (10)

 Thomas Leonard (7)
 Mikael Lesage (9)
 François Letexier (10)
 Jérôme Miguelgorry (10)
 Benoît Millot (10)
 Aurélien Petit (8)
 Jérémie Pignard (10)
 Frank Schneider (10)
 Jérémy Stinat (10)
 Clément Turpin (10)
 Eric Wattellier (9)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2020
Calcio nel 2021
Ligue 1